Wersich ist der Familienname der Brüder

 Dietrich Wersich (* 1964), Hamburger Politiker (CDU) 
 Ekkehart Wersich (* 1959), Hamburger Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Wersig